Кудепста — микрорайон большого Сочи, расположенный в устье реки Кудепста. Название «Кудепста» с адыгского переводится как «чёрная, масляная» речка.

Поселок Кудепста расположен на границе Адлерского и Хостинского районов, граница между которыми проходит по руслу реки Кудепста. Ранее Кудепста относилась к Адлерскому району. В настоящее время микрорайон (посёлок) Кудепста разделён между двумя районами (южная (нижняя) часть относится к Адлерскому району, северная (верхняя) — к Хостинскому), при этом большая часть микрорайона расположена на правом (орографически) берегу реки Кудепста. В северной части Кудепсты находится администрация Кудепстинского сельского округа Адлерского района г. Сочи.

В состав микрорайона входит семь улиц: Дарвина, Искра, Камо, Калиновая, Апшеронская, Ростовская, Сухумское шоссе, и два переулка (Александровский и Тихий). Некоторые из них были переименованы в 1960-е годы, чтобы исключить одинаковые названия. Так улица Дарвина — это бывшая улица Пушкина, улица Искра — бывшая улица Ленина, улица Камо — бывшая улица Нагорная.

В Кудепсте проживает около 17 тысяч жителей. Ранее здесь располагались исключительно частные домики, однако в настоящее время здесь расположены жилые микрорайоны с многоквартирными, благоустроенными домами. Здесь же расположены пансионат «Бургас» (Группа Синара) и «Автомобилист», санаторий «Кудепста» (Минобороны России), частные гостиницы.
 
Основные достопримечательности Кудепсты: Кудепстинский культовый камень и Храм мученика Василиска. Кудепстинский культовый камень (другое название «Черкесский камень») относят к эпохе мегалита. На нём заметны чашевидные углубления — это места для сидений во время ритуалов.

Примечания

Ссылки 
 Вид на Кудепсту Panoramio
 Городской пляж в Panoramio
 Кудепстинский культовый камень в Panoramio
Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, вошедшие в состав Сочи
Населённые пункты, упразднённые в 1961 году
Микрорайоны Хостинского района
Микрорайоны Адлерского района